Meipariani ist der Familienname folgender Personen:

 Elene Meipariani (* 1998), georgische Geigerin
 Russudan Meipariani (* 1975), georgische Komponistin